Polüdórosz (Πολύδωρος) gyakori név a görög mitológiában és az ógörög személyek között

 Polüdórosz, Hippomedón fia, az epigonok egyike, de csak Pauszaniasznál
 Polüdórosz, Kadmosz és Harmonia fia
 Polüdórosz, Priamosz és Hekabé egyik fia
 Polüdórosz, Asztüanax fia, Hektór unokája
 Polüdórosz, rhodoszi szobrász, a Laokoón-csoport alkotója
 Polüdórosz, Eurükratész fia, Alkmenész spártai király apja

Lásd még:
 4708 Polydoros kisbolygó
 Polidor